Izabela Nowak (biolog) – polska biolog, dr. hab. nauk biologicznych w Polskiej Akademii Nauk
 Izabela Nowak (chemik) – polska chemik, prof. dr hab. nauk chemicznych, pracownik Wydziału Chemii UAM
 Izabella Nowak – polska filozof, prof. dr hab. nauk filozoficznych, pracownik Wydziału Filozoficznego UAM